Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jeziorski – polski lotnik
 Bartłomiej Jeziorski – polski hokeista
 Bogumił Jeziorski – polski chemik
 Franciszek Jeziorski – polski urzędnik i polityk
 Krzysztof Jeziorski – polski lekarz
 Marek Jeziorski – polski urzędnik dyplomata